Peñarrubia, comune della Spagna nella Comunità autonoma della Cantabria
Peñarrubia, municipalità delle Filippine nella Provincia di Abra